Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Mayfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Mayfield – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Highland
 Mayfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Mayfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Mayfield – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Midlothian
 Mayfield – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie West Lothian
Miejscowości w USA:
 Mayfield – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Mayfield – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Graves
 Mayfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Mayfield – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Mayfield – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Mayfield – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Mayfield – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Sanpete
Gminy w USA:
 Mayfield (ang. Mayfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Mayfield (ang. Mayfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse
 Mayfield (ang. Mayfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Mayfield (ang. Mayfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington
 Mayfield (ang. Mayfield Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
 Mayfield (ang. Mayfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Mayfield (ang. Mayfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton

Zobacz też:
 Maifeld